Шаламберидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Шаламберидзе, Гурий Корпилович (род. 1940) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Ткибульский и Терджельский.
 Шаламберидзе, Джони (род. 1975) — грузинский футболист.
 Шаламберидзе, Михаил Артёмович (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шаламберидзе, Роланд Нодарович (род. 1958) — современный российский художник.
 Шаламберидзе, Теймураз Григорьевич (род. 1969) — советский и грузинский футболист.

Примечания